Embrasse-moi, idiot peut faire référence à :
Embrasse-moi, idiot (A Fool There Was), un film américain muet de Frank Powell sorti en 1915 ;
Embrasse-moi, idiot  (Kiss Me, Stupid), un film américain de Billy Wilder sorti en 1964 ;
Embrasse-moi, idiot, une comédie musicale du groupe Bill Baxter inspirée du film précédent et son single principal, sortis en 1985.